Un code civil est une compilation de lois et règles régissant les matières du droit civil.

Il en existe dans nombre d'États ou de régions.

Afrique 
 : Code civil algérien et Code de la famille
 : Code civil de Côte d'Ivoire
 : Code des obligations et des contrats et Code du statut personnel
 : Code des obligations et des contrats et Code du statut personnel

Amérique 
 : Code civil argentin
 : Code civil brésilien

 : Code civil du Québec
Ancien codes civils : Code civil du Bas-Canada et Code civil du Québec (1980)
 : Code civil chilien
 : Code civil colombien

 : Code civil louisianais
 : Code civil fédéral

Asie 

  : Code civil de Macao
 : Code civil iranien
 : Code civil japonais(jp)  
 : code civil du Népal
 : Code civil syrien

Europe 
 : Bürgerliches Gesetzbuch
 : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
 : Code civil belge (2019)
 Ancien code civil (1804)
 : Code civil espagnol
  : Code civil de Catalogne
 : Code civil français
 Alsace-Moselle : code civil local
 : Codice civile
 : Code civil luxembourgeois
 : Burgerlijk Wetboek
 : Code civil portugais
 : Code civil polonais
 : Code civil tchèque
 : Code civil roumain
 : Code civil russe
 : Code civil suisse
 : Code civil turc

Homonymie